Le terme Noddi est un nom vernaculaire employé pour désigner certains oiseaux de la famille des Laridae du genre Anous (5 espèces).

Liste des espèces nommées « noddi » 

 Noddi bleu – Anous cerulea
 Noddi brun – Anous stolidus
 Noddi gris – Anous albivitta
 Noddi marianne ou Noddi à bec grêle – Anous tenuirostris
 Noddi noir – Anous minutus

Nom d'oiseau ambigu